То́мас (Том) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1949) — американский политик, председатель  в 2006—2008 годах, один из двух конгрессменов, являющихся коренными американцами.
 Коул, Томас (1801—1848) — англо-американский художник-пейзажист.

См. также 
  — дом и студия (построены в 1812 году) художника Томаса Коула, Национальный исторический памятник и .
  — гора в штате Нью-Йорк (США).